Harry Johnston (Henry Hamilton Johnston, 1919-1973) – esploratore, botanico e amministratore coloniale britannico
 Harry Johnston (Henry Johnston, 1858-1927) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Harry Johnston (Harry Allison Johnston II, 1931-2021) – politico statunitense